|}

Die Bahnstrecke Córdoba–Cruz del Eje verbindet Córdoba und Cruz del Eje im zentralen Argentinien. Die Strecke führt durch das Punilla-Tal. Ein Teil der Strecke wird seit August 2007 von der Gesellschaft Ferrocentral von touristisch orientierten Nahverkehrszügen unter dem Namen „Tren de las Sierras“ (spanisch Zug in den Sierren bzw. frei übersetzt Zug im Gebirge) befahren. Der Rest der Strecke ist stillgelegt.

Geschichte 
Die Strecke zwischen Córdoba und Cruz del Eje wurde von der Ferrocarril Córdoba y Nor-Oeste in Meterspur gebaut und am 30. Juli 1891 eröffnet. 1909 wurde sie vom Staat übernommen.

Bis 1980 wurde die Strecke von der staatlichen Eisenbahngesellschaft Ferrocarriles Argentinos als Teil der Ferrocarril General Belgrano mit Reise- und Güterzügen befahren, danach jedoch stillgelegt. Nach der Privatisierung des Bahnnetzes wurde eine private Gesellschaft mit dem Namen Aero Ruta mit dem Betrieb beauftragt. 1993 wurde die Strecke erneut eingeweiht, nun jedoch als touristische Verbindung mit dem Namen Tren de las Sierras, der nur wenige Male in der Woche fuhr. Da die Gesellschaft die an sie von der Provinzregierung gestellten Auflagen (Reparatur und Unterhaltung der Bahnanlagen, Erhöhung der Frequenzen) bis 2001 nicht erfüllte, wurde ihr die Konzession entzogen.

Nachdem die Strecke auch unter dem Einfluss der Argentinien-Krise jahrelang still lag, wurde im Februar 2007 ihre Reaktivierung angekündigt, diesmal jedoch nicht als reine Touristenverbindung, sondern gleichzeitig als Vorortbahn für Córdoba mit mehreren Fahrten pro Tag. Im Mai des Jahres begannen die Bauarbeiten, deren Kosten auf 100 Millionen AR$ veranschlagt wurden.

Am 15. August 2007 begann der planmäßige Betrieb auf dem ersten Teilstück zwischen Córdoba und La Calera. Bis November des Jahres sollte ursprünglich die zweite Etappe bis San Roque fertiggestellt sein, bis Januar die dritte nach Capilla del Monte und bis Mitte 2008 die letzte bis Cruz del Eje. Die Arbeiten verzögerten sich jedoch deutlich. Erst Anfang Juli 2008 wurde der zweite Abschnitt bis Cosquín für den fahrplanmäßigen Betrieb freigegeben. Seit Juni 2009 beginnen die Züge am Bahnhof Alta Córdoba im gleichnamigen Stadtteil, allerdings wurden sie nach 2018 bis zum Bahnhof Rodriguez del Busto zurückgezogen.

Seit dem 10. August 2021 wird der Bahnhof Valle Hermoso wieder bedient.

Weblinks 

 Beschreibung der Zugstrecke und Fotos (spanisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Argentinien
Bauwerk in der Provinz Córdoba (Argentinien)